André Akoun, universitaire français ;
 Laurent Akoun, une personnalité politique ivoirienne.